Storhertug Jean af Luxembourg (født 5. januar 1921, død 23. april 2019) var storhertug af Luxembourg fra 1964 til 2000.

Biografi 

Jean blev født den 5. januar 1921 på Château de Berg i Colmar-Berg i Luxembourg som det ældste barn af Storhertuginde Charlotte af Luxembourg og Prins Felix af Bourbon-Parma.

Da Luxembourg blev besat af tyske tropper under Anden Verdenskrig, flygtede hertugfamilien via Frankrig, Lissabon og London til Nordamerika, hvor Jean studerede statskundskab ved universitetet i Québec i Canada, samtidig med han rejste rundt i Nord- og Sydamerika for at samle støtte til sit land. I 1942 meldte han sig som frivillig i den britiske hær, hvor han opnåede rang af løjtnant. Efter krigens afslutning vendte familien tilbage til Luxembourg.

Som arvestorhertug engagerede Jean sig blandt andet i spejderbevægelsen og IOC.

Jean giftede sig den 9. april 1953 i Luxembourg med Prinsesse Joséphine-Charlotte af Belgien, datter af Kong Leopold 3. af Belgien og Astrid af Sverige. De fik fem børn.

Han blev storhertug, da hans mor abdicerede i 1964. Selv abdicerede han i år 2000, 79 år gammel, til fordel for sin søn Henri.

Børn

Anetavle

Titler, prædikater og æresbevisninger

Dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1976)
 : Ridder af Hosebåndsordenen  (1972)

Referencer

Eksterne links 

Jean af Luxembourg
Storhertuger af Luxembourg
Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden
Monarker der har abdiceret
Katolske monarker